Churchill River steht für: 
 Churchill River (Atlantik), Fluss in Neufundland und Labrador, Kanada
 Churchill River (Hudson Bay), Fluss in den Provinzen Alberta, Saskatchewan und Manitoba, Kanada